Ауде керк ( — «старая церковь») — название церквей в Нидерландах:

 Ауде керк — церковь, самое древнее из сохранившихся сооружений Амстердама;
 Ауде керк — церковь в Делфте, знаменитая своей наклонной башней.